José Azcona ist der Name folgender Personen:

* José Luís Azcona Hermoso (* 1940), spanischer Ordensgeistlicher, Prälat von Marajó
 José Simón Azcona del Hoyo (1927–2005), honduranischer Politiker